DDR-Fußball-Oberliga 1962/1963 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Motor Jena.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1962/1963
1962/1963
1962 i Östtyskland
1963 i Östtyskland